Vlad ou VLAD est un nom propre ou un acronyme qui peut désigner :

Personnalités 
 Dan Vlad (né en 1983), joueur roumain de rugby à XV ;
 Nicu Vlad (né en 1963), haltérophile roumain ;
 Roman Vlad (1919-2013), compositeur, pianiste et musicologue italien ;
 Vlad III l'Empaleur, prince de Valachie qui inspira Bram Stoker pour la création du personnage du Comte Dracula ;
 VLAD, artiste français de musique électronique ;
 Vlad, écrivain mexicain ;
  Vlad, pseudonyme du rappeur Marín Elvis Jasso.

Titres d'œuvres 
 Vlad (bande dessinée), série de bande dessinée d'Yves Swolfs et Griffo ;
 Vlad (film), film sorti en 2003.

Toponyme 
  , localité du district de Tropojë en Albanie.

Prénom masculin
Prénom roumain